Das The Evert Cup 1994 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Indian Wells. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 21. bis 27. Februar 1994 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Amanda Coetzer mit 6:0 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Lindsay Davenport / Lisa Raymond mit 6:2 und 6:4 gegen Manon Bollegraf / Helena Suková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Indian Wells